

Plaatsen

Canada 
 Burnside (Newfoundland en Labrador)
 Burnside (Nova Scotia)

Nieuw-Zeeland 
 Burnside (Canterbury)

Suriname 
 Burnside (Suriname)

Verenigde Staten 
Burnside (Arizona)
Burnside (Kentucky)
Burnside (Pennsylvania)
New Burnside

Mensen 
Ambrose Burnside, Amerikaans spoorwegmagnaat
David Burnside, Noord-Iers-Nederlands golfprofessional
Robert Lee Burnside, Amerikaans blues-gitarist
William Burnside, Brits wiskundige

Wiskunde 
Stelling van Burnside, een stelling uit de groepentheorie
Lemma van Burnside, idem